Фри́дрих Франц () — имя нескольких мекленбургских герцогов:

 Фридрих Франц I Мекленбургский (1756—1837) — правящий герцог Мекленбурга, великий герцог Мекленбург-Шверина
 Фридрих Франц II (великий герцог Мекленбург-Шверина) (1823—1883)
 Фридрих Франц III (великий герцог Мекленбург-Шверина) (1851—1897)
 Фридрих Франц IV (великий герцог Мекленбург-Шверина) (1882—1945)
 Фридрих Франц Мекленбургский (1910–2001) — наследный великий герцог, старший сын Фридриха Франца IV